Crescentia bezeichnet 

 einen weiblichen Vornamen, siehe Crescentia (Vorname)
 eine Gattung der Trompetenbaumgewächse (Bignoniaceae), siehe Crescentia (Gattung)
 einen Asteroiden, siehe (660) Crescentia
 eine Märtyrin, siehe Crescentia (Märtyrin)
 Maria Crescentia Höss, eine Heilige, bekannt als Crescentia von Kaufbeuren
 einen Heiligen, einer der Siebzig Jünger und erster Bischof von Mainz, siehe Crescens (Heiliger)